A 2014-es WTCC belga nagydíj volt a 2014-es túraautó-világbajnokság hetedik fordulója. 2014. június 22-én rendezték meg a Circuit de Spa-Francorchamps-en, Belgiumban.

Időmérő

Első futam

Második futam

Külső hivatkozások 
Hivatalos nevezési lista
Hivatalos eredmények

Autóversenyzés Belgiumban
Belga